The League of Gentlemen peut désigner :

Cinéma 
 Hold-up à Londres, un film britannique réalisé par Basil Dearden et sorti en 1960.

Série télévisée 
 Le Club des Gentlemen, une série télévisée britannique diffusée entre 1999 et 2002.

Album 
 The League of Gentlemen, un album de Robert Fripp sorti en 1981.

Voir aussi